Ла Калифорнија има више значења:

 Ла Калифорнија (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калифорнија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику